Нина Яковлевна Доценко (девичья фамилия Герман, род. 1922) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родилась 17 апреля 1922 года в крестьянской семье во время ещё не окончившейся Гражданской войны в России в посёлке Октябрьском, ныне Ленинградского района Краснодарского края.

Трудовую деятельность начала в 1934 году простой рабочей в местном свиносовхозе «Вторая пятилетка», где с 1936 года работала свинаркой. После окончания в 1940 году курсов трактористов в годы Великой Отечественной войны Нина Герман работала трактористкой.

После окончания войны, в 1947 году она возглавила полеводческое звено по выращиванию зерновых, которое по итогам работы в 1948 году получило урожай пшеницы  с гектара на площади 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 мая 1949 года за получение высоких урожаев пшеницы в 1948 году Герман Нине Яковлевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Выйдя замуж, Нина Яковлевна Доценко с 1950 года работала на зерноскладе совхоза «Вторая пятилетка» до выхода на пенсию. На заслуженном отдыхе проживала в родном посёлке Октябрьском (по состоянию на 2017 год).

Была членом КПСС, награждена медалями, в числе которых «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», удостоена звания «Ветеран труда».

См. также 
 Герои Социалистического Труда Краснодарского края

Библиография 
 Трудовая слава Кубани. Под. ред. Н. Л. Заздравных, Краснодар, 2003.

Примечания

Ссылки 
 Герман Нина Яковлевна
 Доценко Нина Яковлевна 
 Газета «Вольная Кубань» — Лица недели
 Лучшие люди России живут в Ленинградской области

Члены КПСС